

Toponyme
 Palézieux, commune du canton de Vaud en Suisse

Patronyme
 Famille de Palézieux, famille noble de la région d'Oron - Palézieux en Suisse.
 Château de Palézieux, château situé dans le canton de Vaud en Suisse.
  Edmond de Palézieux (1850-1925), est un peintre suisse.
  Gérard de Palézieux (1919-2012) est un peintre et graveur suisse.

Divers
 Ligne Palézieux-Bulle-Montbovon, ligne à voie métrique dans les cantons de Vaud et de Fribourg en Suisse.
 Ligne Palézieux – Lyss, ligne de chemin de fer dans le canton de Vaud en Suisse.